Лізель Губер і Магдалена Малеєва були чинними чемпіонками, але цього разу обидві вирішили не брати участі.

Сільвія Фаріна-Елія і Франческа Ск'явоне виграли титул, перемігши у фіналі пару Хісела Дулко і Патрісія Тарабіні з рахунком 3-6, 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

  Олена Лиховцева / Віра Звонарьова (півфінал)
  Сільвія Фаріна-Елія / Франческа Ск'явоне (чемпіонки)
  Тіна Кріжан / Катарина Среботнік (1-ше коло)
  Олена Бовіна / Деніса Хладкова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Draw 

JandS Cup, парний розряд